SSN je lahko:
 Stranka slovenskega naroda
 Social Security number
SSN (Vojna mornarica ZDA)
SSN (roman)
Tom Clancy's SSN, računalniška igra
Servizio Sanitario Nazionale, italijanska državna zdravstvena služba

Glej tudi 
 SN
 SS